Sociedade Independente de Comunicação (SIC), canal de televisió portuguès de caràcter privat.
 SIC Comédia (SIC Comèdia en català) va ser un canal de televisió portuguès, de caràcter temàtic, propietat de SIC Televisió.
 SIC HD canal de televisió portuguès en alta definició de caràcter generalista.
 SIC Internacional versió internacional del canal de televisió generalista i privat Sociedade Independente de Comunicação.
 SIC K, canal de televisió portuguès de caràcter privat i propietat de SIC.
 SIC Mulher canal de televisió temàtic portuguès, equivalent al Cosmopolitan TV.
 SIC Notícias, canal de televisió portuguès.
 SIC Radical canal de televisió temàtic portuguès propietat del canal privat i generalista de televisió SIC.
 S-IC, primer tram del coet Saturn V construït per Boeing.